Кледа́н-Кап-Сізе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на захід від Парижа, 230 км на захід від Ренна, 45 км на захід від Кемпера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 458 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 930,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Кледан-Кап-Сізен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Муніципалітети департаменту Фіністер